Pierre et Marie Curie – stazione della Metropolitana di Parigi
 Università Pierre e Marie Curie (Université Pierre et Marie Curie) – è stata un'università francese; dal 1º gennaio 2018 è confluita nella nuova Sorbonne Université
 Pierre Curie e Marie Curie  – coppia di scienziati francesi